Janay Deloach Soukup – lunghista e ostacolista statunitense
 Jaroslav Soukup – biatleta ceco
 Martha Soukup – scrittrice di fantascienza statunitense
 Matthew Soukup – saltatore con gli sci canadese
 Miroslav Soukup – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco, centrocampista